Amerikai Egyesült Államok
 Bay View (Michigan)
 Bay View (Milwaukee), Wisconsin
 Bay View (Ohio)
 Bay View (Washington)
 Bay View (Wisconsin)

 Egyesült Királyság
 Bay View (Kent)

 Új-Zéland
 Bay View (Új-Zéland)